mikromacierz DNA
 mikromacierz białkowa